Sekret (Ronela Hajati) - single van de Albanese zangeres Ronela Hajati
 Anton Sekret - Russisch voetballer